

Населені пункти та їхні частини
 Решкі — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Решкі — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Решкі — село в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Решкі — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Решкі — колонія в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Решкі — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки